Municipio de Staunton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Staunton (condado de Macoupin, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Macoupin.
 Municipio de Staunton (condado de Miami, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Miami.